Neuschönberg steht für:
 Neuschönberg (Dürrhennersdorf), Ortsteil von Dürrhennersdorf, Sachsen
 Neuschönberg (Schönberg), Ortsteil von Schönberg, Schleswig-Holstein
 Neuschönberg (Waldheim), Ortsteil von Waldheim, Sachsen